«Исарра» () — испанский футбольный клуб из города Эстелья, в провинции и автономном сообществе Наварра. Клуб основан в 1924 году, домашние матчи проводит на стадионе Меркантодоа, вмещающем 3 500 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 6-е место в Сегунде B в сезонах 1992/93 и 1996/97.

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 
 Futnavarra team profile 

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Наварры